Aaltio ist der Familienname folgender Personen:

 Iiris Aaltio (* 1953), finnische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Panu Aaltio (* 1982), finnischer Filmkomponist
 Sampsa Aaltio (1927–2013), finnischer Politiker